Чука́нов — русская фамилия:

 
 Чуканов, Андреа Вячеславович (род. 1995) — российский футболист.
 Чуканов, Виктор Николаевич (1938—2008) — советский и российский физик, специалист в области промышленной экологии, член-корреспондент РАН (2003).
 Чуканов, Вячеслав Михайлович (род. 1952) — советский спортсмен-конник, олимпийский чемпион.
 Чуканов, Иван Афанасьевич (1901—1938) — советский партийный деятель, первый секретарь Тамбовского обкома ВКП(б).
 Чуканов, Никита Владимирович (род. 1953) — российский физик и минералог, его именем назван минерал чукановит.
 Чуканов, Николай Александрович (род. 1940) — инженер, конструктор, экономист, депутат Государственной думы первого созыва.
 Чуканов, Олимп Алексеевич (1914—2000) — советский партийный деятель, первый секретарь Тульского обкома КПСС.